Боргоново () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Боргоново, Стефано (1964—2013) — итальянский футболист, нападающий.
 Боргоново-Валь-Тидоне — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Пьяченца.